Sankt Andreas (parochie, Kopenhagen)
 Sankt Andreas (parochie, Randers)